Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 1989 je drugo svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 3. in 5. marcem 1989 v dvorani Budapest Sportcsarnok v Budimpešti, Madžarska. Udeležilo se ga je 373 atletov iz 62-ih držav, ki so tekmovali v 24-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1989
1989 v športu
Športne prireditve na Madžarskem
Šport v Budimpešti